Castilhense – abitanti di Castilho
Castilhense – abitanti di Júlio de Castilhos
Castilhense – abitanti di Nova Castilho